Вальд (от  — лес) может иметь следующие значения:

Топонимы 
 Вальд — коммуна в Германии, в земле Бавария (Алльгой).
 Вальд — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аппенцелль-Ауссерроден.
 Вальд — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.
 Вальд — коммуна в Германии, в земле Бавария (Верхний Пфальц).
 Вальд — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Вальд — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих.
 Вальд-им-Пинцгау — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.
 Вальд-Михельбах — коммуна в Германии, в земле Гессен.

Гидронимы 
 Вальд (приток Велвы) — река в России

Персоны 
 Вальд, Абрахам (1902—1950) — венгерский математик, автор тождества Вальда
 Вальд, Александр Иванович (1830—1886) — русский контр-адмирал.
 Вальд-Перлов, Виктор Михайлович (1929—2012) — советский радиофизик, лауреат Ленинской премии.

См. также 
 Вальда
 Шварцвальд (значения)
 Лес (значения)
 Вальденсы — христианское религиозное движение, возникшее в Западной Европе в XII в.
 Петер Вальдо, или Вальдус — основатель религиозного движения вальденсов.